Міхей (або Михей) — «малий» біблійний пророк
 Михей — російський реп-виконавець